Лошаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Лошаково — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Лошаково — деревня в Селижаровском муниципальном округе Тверской области, входила в состав Большекошинского сельского поселения.
 Лошаково — деревня в Селижаровском муниципальном округе Тверской области, входила в состав Оковецкого сельского поселения.

Украина 
 Лошаково — село в Волчанском районе Харьковской области.